Wolverine Blues () — третий студийный альбом шведской дэт-метал группы Entombed, был выпущен в 1993 году на лейбле Earache Records.

Об альбоме
Wolverine Blues отошёл от корней дэт-метала и его стали называть основоположниками дэт-н-ролла (Death 'n' roll). По одной версии альбом был анонсирован Marvel Comics. Однако Entombed никогда не желали, по крайней мере, в публичных выступлениях и заявлениях того, чтобы их альбом ассоциировался с супергероями. Earache Records без согласия музыкантов заключила договор с Marvel на использование персонажа Росомаха (), аргументируя это тем, что альбом будет рассчитан на более широкую аудиторию. Поэтому при издании альбома он содержал мини-комикс Wolverine, который размещался в CD-холдере. Марвел в свою очередь откорректировала песню Out of Hand, которую планировали удалить из альбома.

Список композиций 
 «Eyemaster» — 3:21
 «Rotten Soil» — 3:27
 «Wolverine Blues» — 2:16
 «Demon» — 3:22
 «Contempt» — 4:34
 «Full of Hell» — 3:24
 «Blood Song» — 3:25
 «Hollowman» — 4:29
 «Heaven’s Die» — 4:17
 «Out of Hand» — 3:07

Участники записи 
 Lars-Göran Petrov — вокал
 Nicke Andersson — электрогитара, дизайн, обложка, ударные
 Uffe Cederlund — электрогитара, тамбурин
 Lars Rosenberg — бас-гитара
 Alex Hellid — электрогитара
 Tomas Skogsberg — продюсер, звукорежиссёр
 Z. Benny Rehn — фотография

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 Wolverine Blues на discogs.com

Альбомы Entombed
Альбомы Earache Records